Торресилья-де-ла-Орден () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 59,9 км². Население — 312 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида